Hrušica (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica
 Hrušica (Jesenice), een plaats in de Sloveense gemeente Jesenice
 Hrušica (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto